Kossicha (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Kossicha (Region Altai), Dorf in der Region Altai, Verwaltungszentrum des Rajons Kossicha
 Kossicha (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma